Mistelbach kan syfta på

 Huset Mistelbach – tysk adelssläkt

Geografi

Tyskland 

 Mistelbach, Oberfranken, Bayern, Oberfranken,

Österrike 

 Mistelbach, Niederösterreich, Niederösterreich, Politischer Bezirk Mistelbach,